Rootare ist der Familienname folgender Personen:

 Hillar Rootare (1928–2008), in Estland geborener US-amerikanischer Physikochemiker
 Salme Rootare (1913–1987), estnischer Schachmeister
 Vidrik Rootare (1906–1981), estnischer Schachspieler 

Rootare beziecht sich außerdem auf:
 Rootare-Prenzlow-Gleichung, eine nach Hillar Rootare und Carl Prenzlow benannte Gleichung, die ein Mittel zur Berechnung der kumulativen Oberflächen von porösen Festkörpern auf der Grundlage von Daten aus Quecksilberporosimetrie-Tests formuliert